Русла́н Абба́сов: Аббасов, Руслан Мохсум оглы (род. 1980) — азербайджанский футболист, защитник.
 Аббасов, Руслан Олегович (род. 1986) — азербайджанский и российский легкоатлет.